Davao è un nome geografico che può riferirsi a

Davao, regione delle Filippine
Davao, città delle Filippine

Si può anche riferire a

Davao del Norte, provincia filippina
Davao Oriental, provincia filippina
Davao del Sur, provincia filippina
Golfo di Davao
Davao, fiume delle Filippine